

Grupo Especial

Grupo de acesso

2010
Cabo Frio